Turneul de tenis de la Roland Garros din 2014 a fost un turneu de tenis de nivel Grand Slam care s-a jucat în aer liber pe terenuri de zgură, la Stade Roland Garros, Paris, în perioada 25 mai – 8 iunie 2014. A fost cea de-a 118-a ediție a Openului Francez și al doilea turneu de Grand Slam al anului.

Câștigători
La simplu masculin, spaniolul Rafael Nadal, numărul unu mondial, a câștigat al nouălea titlu la Rland Garros, devenind primul jucător din istorie care a câștigat de nouă ori un singur Grand Slam. La general, acesta a fost al paisprezecelea titlu de Grand Slam pentru Nadal.

Numărul opt mondial, rusoaica Maria Șarapova, a câștigat proba de simplu feminin. Acesta a fost al doilea titlu al ei de Grand Slam de la Paris (primul în 2012) și al cincilea titlu de Grand Slam din carieră. 

Perechea franceză Édouard Roger-Vasselin și Julien Benneteau a câștigat la dublu masculin. Pentru ambii, a fost prima finală și titlu de Grand Slam. Ei au mers pe urmele compatrioților Henri Lecont și Yannick Noah, care au câștigat Roland Garros în 1984.

Pentru prima dată în istoria turneului, dublu feminin a fost dominat de o pereche asiatică: chinezoaica Peng Shuai și taiwaneza Hsieh Su-wei. Ambele campioane au câștigat al doilea titlu de Grand Slam, după Wimbledon 2013.

Cuplul germano-olandez Anna-Lena Grönefeld și Jean-Julien Rojer a câștigat pentru prima dată concursul de dublu mixt. Roger a câștigat primul titlu de Grand Slam al carierei sale. Grönefeld a obținut al doilea trofeu la dublu mixt (primul fiind la Wimbledon 2009). Ea a înregistrat triumful de la Paris a doua zi după cea de-a 29-a aniversare.

Galerie câștigători

Statistici
 Cei mai mulți ași: Miloš Raonić – 93 / Maria Șarapova – 21
 Cea mai rapidă servă: Albano Olivetti – 228 km/h / Sabine Lisicki – 196 km/h
 Cele mai multe duble greșeli: Jerzy Janowicz – 31 / Maria Șarapova – 43
 Cel mai bun procent de puncte câștigate la primul serviciu: Carlos Berlocq – 79% / Sara Errani – 86%

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte
Mai jos sunt o serie de tabele pentru fiecare dintre competiții care arată punctele de clasare oferite pentru fiecare probă.

Premii în bani
Valoarea totală a premiilor pentru turneu a fost de 25.018.900 de euro, o creștere cu 3 milioane de euro față de ediția precedentă. Câștigătorii titlului de simplu masculin și feminin primesc 1.650.000 de euro, o creștere cu 10% față de 2013.

Note

Legături externe
 Roland Garros

2014
2014 în tenis